Duisburg, een Duitse stad
Duisburg Hauptbahnhof, het hoofdstation van de stad
Haven van Duisburg, het havengebied van de stad
Duisburg (België), deelgemeente van Tervuren bij Brussel.

Sport
Duisburg 48/99 of Eintracht Duisburg 1848, een van de oudste sportclubs van Duitsland
KBC Duisburg, een voetbalvereniging